El Torneig de Stanford 2012, oficialment conegut com a Bank of the West Classic 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de juliol de 2012 al Taube Tennis Center de Stanford, Califòrnia, Estats Units.

La tennista local Serena Williams va guanyar el quart títol de la temporada va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012